Berheide ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Berheide (* 1944), deutscher Bildhauer
 Hauke Berheide (* 1980), deutscher Komponist